El turismo en Laos está regulado por una agencia gubernamental a nivel ministerial y estatal, la Administración Nacional de Turismo de Laos (LNTA). El número de turistas ha ido progresivamente aumentando año tras año, solo viendo un descenso significativo en el año 2020 debido a la pandemia de COVID19.

Estadísticas

Estadísticas anuales

Llegadas de visitantes internacionales

Véase también 
 Laos
 Economía de Laos

Referencias

Enlaces externos 

 Perfil cultural de Laos (Ministerio de Información y Cultura / Artes Visuales) 
 El sitio oficial de la Autoridad de Turismo de Laos
 Visita virtual a Laos
 Video de turismo de Laos

Turismo en Laos
Laos